Braglio ima više značenja:
 Braglio, Reggio Emilia
 Braglio, Vicenza